Оптиметр - измерительный инструмент (прибор) для относительных линейных измерений малых значений с использованием оптических рычагов.

Оптиметры бывают вертикальные, горизонтальные. Существуют оптические длинномеры, измерительные машины, интерферометры, оптические линейки и инструментальные микроскопы.

Оптиметры используют с концевыми мерами длины, по которым его устанавливают. Разницу между установленным и измеренным размером отсчитывают по шкале прибора.

Цена деления оптиметра обычно 1 мкм, ультраоптиметра - 0,2 мкм.

Сочетание оптического рычага и пружинной передачи (в приборе "МикроЗИС") позволяет получить меру деления до 0,1 мкм.

См. также 
 Измерительная головка
 Микрометр
 Штангенинструмент

Примечания

Литература 
 
 
 

Измерительные приборы